Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Sąsiadek – polski wojskowy, działacz społeczny
 Marek Sąsiadek – polski snowboardzista, olimpijczyk
 Mieczysław Sąsiadek – polski inżynier mechanik i wykładowca akademicki
 Wacław Sąsiadek – polski piłkarz
 Maria Małgorzata Sąsiadek – polska lekarka, naukowczyni, specjalistka genetyki klinicznej